Беттанку́р () — французская фамилия.

Известные носители:
 Беттанкур, Андре (1919—2007) — французский политик.
 Беттанкур, Жозе Авелину (род. 1962) — португало-канадский куриальный прелат и ватиканский дипломат.
 Беттанкур, Лилиан (1922—2017) — французская предпринимательница и меценат.
 Беттанкур, Нуно (род. 1966) — американский рок-музыкант португальского происхождения, гитарист-виртуоз, автор песен.
 Беттанкур, Пьер (1917—2006) — французский художник и писатель.

См. также 
 Бетанкур